Zkratka ORM může mít následující význam:

 Objektově relační mapování – programovací technika v softwarovém inženýrství (informatika)
Online reputation management –  online správa pověsti, sledování a ovlivňování pověsti osoby, organizace nebo produktu v digitálních médiích
Operational risk management – řízení provozních rizik
Orm může být také jméno:
 Orm – titulní postava z dvoudílné vikinské ságy Röde Orm od Franse Gunnara Bengtssona (v Česku je kniha známá pod názvem Rudý Orm nebo Zrzavý Orm)
Petr a Pavel Orm – společná umělecká značka (pseudonym) hudebníků, skladatelů a producentů Petra Dvořáka a Pavla Růžičky